Wano ou WANO peut signifier :
 Wano, langue parlée dans la province de Papouasie en Indonésie.
 WANO, sigle signifiant World Association of Nuclear Operators (Association mondiale des exploitants nucléaires).
 Nom d'un cyclone tropical aux îles Fidji.
 Wano, île légendaire de la saga de mangas Arc Thriller Bark, située dans le Nouveau Monde et où Ryuma est devenu célèbre en tuant un dragon.